Harrier Attack! — компьютерная игра в жанре горизонтального скролл-шутера, выпущенная компанией Durell Software в 1983 году для ряда платформ.

Игрок управляет истребителем-бомбардировщиком «Си Харриер». Задача — взлететь с авианосца, атаковать наземные и надводные цели противника и успешно вернуться из боевого вылета. Для поражения целей самолёт несёт ограниченный запас ракет класса «воздух—воздух» и авиабомб. Запас топлива также ограничен. Со стороны противника угрозу представляют зенитная артиллерия, корабли (несущие зенитные ракеты) и самолёты противника. Наиболее опасны самолёты, которые часто прячутся в облаках, что позволяет им неожиданно атаковать «Си Харриер», а иногда приводит к столкновению.

Первоначально полёт проходит над морем, затем — над пустынной частью острова, над городом и снова над морем. Посадка на авианосец осуществляется вертикально. Интересно, что во время взлёта можно атаковать и повредить собственный авианосец; в этом случае его не будет в море при возвращении самолёта из вылета, и в конечном счёте «Си Харриер» разобьётся после израсходования топлива.

В игре не указаны время и место действия, однако принято считать, что она была создана под прямым влиянием Фолклендской войны (1982), в ходе которой самолёты «Си Харриер» сыграли значительную роль. Harrier Attack выделялась анимированной заставкой (после завершения загрузки самолёты на ней совершали пуски неуправляемых ракет) и очень малым временем загрузки. Она стала самым большим успехом фирмы Durell Software — по всему миру было продано более 250 тыс. копий игры.

В 2002 году создана версия игры для PC.

Компьютерные игры 1983 года
Игры для Commodore 64
Игры для ZX Spectrum
Фолклендская война
Игры жанра Shoot 'em up
Игры для Amstrad CPC
Компьютерные игры с двухмерной графикой